San Licandro (San Nicandro detto nel passato) è un rione della V circoscrizione del comune di Messina, che sorge nella vallata del torrente omonimo.

Il toponimo trae origine da un eremo fondato alla fine del IX secolo dall'abate e anacoreta San Nicandro. Il torrente omonimo si divide in due rami, chiamati di "San Jachiddu", e quello detto "dell'Ospedale", o "di San Nicandro".

Fino agli anni 70 la zona era scarsamente popolata, ma a seguito di una forte espansione della città l'intera vallata è stata edificata e collegata con la parte alta del viale Annunziata.

Quartieri e frazioni di Messina